Cayor est une région d'Afrique (au Sénégal) : 
 Royaume du Cayor, ancien royaume du Sénégal ;
 ver de Cayor, un parasite.